Арбриссе́ль, Арбріссель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на захід від Парижа, 35 км на південний схід від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 107 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 298,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Арбриссель на сайті французького Національного інституту географії
 Арбриссель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Арбриссель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен